Микель — одна из типов западноевропейских фамилий, вариант крестильного мужского имени Михаил.

Известные носители:
 Микель, Борис Мирославович (1947—1999) — председатель Тольяттинского горисполкома совета народных депутатов в 1989—1992 годах.
  (1869—1945) — немецкий юрист.
 Микел, Джон Оби (род.1987) — нигерийский футболист.
 Микель, Жорж (1896—1977) — американский виолончелист французского происхождения.
 Микель, Иоганн фон (1828—1901) — германский адвокат и политик; министр финансов Пруссии.
 Микель, Том (род. 1989) — немецкий футболист, вратарь второй команды «Гамбурга».
 Микель, Фридрих Антон Вильгельм (1811—1871) — голландский ботаник-систематик XIX века

Примечания